Associação Portuguesa de Escritores
Ape Inc.
Monkey's Audio - uma extensão de arquivo

Desambiguações de siglas